Die schwedische Elitserien im Schach 2002/03 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2002 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2002; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FIN = Finnland, GER = Deutschland, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Farsta SK

Eksjö Schackklubb

Lunds ASK

Södra SASS

Schacksällskapet Manhem

Wasa SK

SK Passanten

Limhamns SK

Helsingborgs ASK

Skara Schacksällskap

SK Rockaden Stockholm

Sollentuna SK

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die Elitserien 2002/03 wurde nicht elo-gewertet, so dass die Angaben über Elo-Leistungen und Normen rein informativen Charakter haben.

Weblinks 
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2002/03 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2002
Schach 2003